Petrovets (en macédonien Петровец) est un village du nord de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Petrovets. Le village comptait 2659 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 2 312
 Bosniaques : 118
 Serbes : 99
 Albanais : 67
 Roms : 53
 Autres : 10

Voir aussi

Liens internes 
 Petrovets

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Petrovets

Références 

Village dans la commune de Petrovec